Gélieu ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Gélieu (1828–1907), deutscher General der Infanterie
 Bernhard von Gélieu (General, 1864) (1864–1926), deutscher Generalmajor
 Claudia von Gélieu (* 1960), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Esther de Gélieu (1757–1818), Schweizer Lehrerin, Schulleiterin und Erzieherin
 Jonas de Gélieu (1740–1827), Schweizer Pfarrer und Bienenzüchter
 Salomé de Gélieu (1742–1820), Schweizer Lehrerin und Erzieherin (Gouvernante)